Trichocladium är ett släkte av svampar. Trichocladium ingår i familjen Chaetomiaceae, ordningen Sordariales, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Trichocladium